Хиде́кель — фамилия. Известные представители — семья ленинградских архитекторов:

 Хидекель, Лазарь Маркович (1904—1986) — архитектор и педагог.
 Хидекель, Лев Маркович (1909—1977) — архитектор-строитель.
 Хидекель, Мордух Аронович (1867—1932) — архитектор.